Dypsis decaryi, (nom vernaculaire: Le Palmier triangle), est une espèce de palmier (famille des Arecaceae) qui a la particularité d'avoir ses palmes qui poussent sur trois axes formant un triangle équilatéral.

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+
Espèce d'Arecaceae (nom vernaculaire)
Flore endémique de Madagascar
Végétation tropicale